Уильям Армстронг:
 Армстронг, Уильям Джордж (1810—1900) — английский инженер, промышленник, конструктор артиллерии.
 Армстронг, Уильям Лестер (1937—2016) — американский бизнесмен, конгрессмен.